83-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в двух в австралийских городах Джелонг и Мельбурн с 29 сентября по 3 октября. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужчин, женщин и мужчин в возрасте до 23 лет.

Программа соревнований 
Время местное (UTC+10)

Результаты чемпионата

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

 

Спортивные соревнования в Виктории